Барафф:
 Барафф, Эдмон (фр. Edmond Baraffe,род. 19 октября 1942 года, Аннёллен) — французский футболист, защитник.